Herrarnas puckelpist i freestyle vid olympiska vinterspelen 1992 vid de olympiska vinterspelen 1992 avgjordes den 12-13 februari.

Medaljörer

Resultat

Kval

Final

Referernser

Freestyle vid olympiska vinterspelen 1992